|-
| 189901 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189902 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189903 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189904 - ||  || 19 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189905 - ||  || 19 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189906 - ||  || 20 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189907 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189908 - ||  || 20 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189909 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189910 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189911 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189912 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189913 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189914 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189915 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189916 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189917 - ||  || 20 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 189918 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189919 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189920 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189921 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189922 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189923 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189924 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189925 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189926 - ||  || 21 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189927 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189928 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189929 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189930 Jeanneherbert ||  || 22 septembrie 2003 || Junk Bond || 
|-
| 189931 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189932 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189933 - ||  || 23 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189934 - ||  || 26 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189935 - ||  || 24 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189936 - ||  || 28 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189937 - ||  || 24 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189938 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189939 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189940 - ||  || 30 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189941 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189942 - ||  || 18 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189943 - ||  || 18 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189944 || 2003 TX || 3 octombrie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 189945 - ||  || 4 octombrie 2003 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 189946 - ||  || 14 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189947 - ||  || 15 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189948 Richswanson ||  || 16 octombrie 2003 || Junk Bond || -
|-
| 189949 - ||  || 17 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189950 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189951 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kvistaberg || 
|-
| 189952 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189953 - ||  || 19 octombrie 2003 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 189954 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189955 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189956 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189957 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189958 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189959 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189960 - ||  || 17 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189961 - ||  || 19 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189962 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189963 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189964 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189965 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189966 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189967 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189968 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189969 - ||  || 30 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189970 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189971 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189972 - ||  || 29 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189973 - ||  || 13 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189974 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189975 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189976 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189977 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189978 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189979 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 189980 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189981 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189982 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189983 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189984 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 189985 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 189986 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189987 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189988 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189989 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189990 - ||  || 31 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189991 - || 2004 GR || 9 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 189992 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189993 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189994 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189995 - ||  || 15 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 189996 - ||  || 14 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 189997 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189998 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 189999 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190000 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-